Андрей Бычков:
 Бычков, Андрей Иванович (1947—2020) — председатель Костромской областной Думы.
 Бычков, Андрей Станиславович (род. 1954) — русский прозаик, сценарист и эссеист.